Le terme Landron peut se référer à:

Personnalité 

 Jack Landron (né en 1938), un folklorique, un auteur-compositeur et un acteur afro-portoricain.
 Jérémie Landron (1840—1904), un pharmacien-chimiste-acteur d'or et d'argent qui a estimé le trésor découvert à Ledringhem en 1852.
 William Omar Landron (nom de scène: Don Omar, né en 1978), un chanteur et acteur du Reggaetón de Porto Rico.

Toponyme 

 Le lac Landron est un lac d'eau douce du territoire non organisé de Lac-Lenôtre, dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, en la région administrative de Outaouais (Québec), au Québec, au Canada.